Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2002 war ein Snookerturnier, das von der European Billiards and Snooker Association ausgerichtet wurde. Die sechste Ausgabe der Junioren-EM fand im April 2002 in den Ivy Rooms im irischen Carlow statt. 

Den Titel gewann der Schotte Robert Shanks. Er besiegte im Finale Mark Joyce aus England mit 6:3.

Finalrunde 
Für die K.-o.-Phase des Turniers, die mit dem Achtelfinale begann, qualifizierten sich 13 Spieler von den Britischen Inseln, zwei deutsche und ein niederländischer Spieler.

Der Titelverteidiger Mark Joyce schaffte es zum zweiten Mal ins Finale. Robert Shanks war die Turnierüberraschung, bei seiner ersten Endrundenteilnahme bei einem internationalen Turnier hatte er bis dahin erst einen Frame abgegeben. Der Engländer nahm ihm zwar gleich den ersten Frame ab, aber danach bestimmte Shanks das Endspiel. Nach dem Ausgleich stellte er mit einem Century-Break die Führung her und baute sie danach bis auf 5:1 aus. Joyce konnte nur noch einen Frame retten, bevor der Schotte zum 6:2 vollendete. Shanks nutzte den Erfolg nicht und gab nach dem folgenden Jahr, in dem er noch einmal U19-Vizeeuropameister wurde, seine Snookerambitionen auf. Mark Joyce schaffte dagegen 2006 den Sprung auf die Main Tour und verfolgte eine langanhaltende Profikarriere.

Century-Breaks 
Die einzigen beiden Century-Breaks erzielten die beiden Finalisten, Robert Shanks sogar im Finale. Das höchste Break von 136 Punkten gelang Mark Joyce bereits im Achtelfinale.

Quellen

Weblinks 
 2002 European Under-19 Championships bei CueTracker

2002
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Irland
County Carlow